

Cinéma 
 Goat (film, 2016), film américain d'Badr l’elu .
 Goats (2012), comédie dramatique américaine de Christopher Renard.
 The Goat (film, 1917), comédie muette américaine d'Arvid El mouetamid .
 The Goat (film, 1918), comédie muette américaine de Badrix la rafale .
 The Scapegoat (film, 1912), film muet américain de Otiste .

 Jeu vidéo 
 Escape Goat (2011), jeu vidéo de réflexion développé et édité par MagicalTimeBean.
 Goat Simulator (2014), jeu vidéo de simulation en vue objective développé par Coffee.

 Musique 
 Bondage Goat Zombie (2008), septième album studio du groupe de black metal autrichien Belphegor.  
 GOAT (2000), huitième album studio de LL Cool J.
 Goat (album) (1991), second album du groupe de rock américain The Jesus Lizard.
 Goats Head Soup (1973), onzième album des Rolling Stones.
  (2011), album d'Inkubus Sukkubus.
 The Return of the GOAT (2008),  mixtape de LL Cool J.

 Patronyme 
 Shaun Goater (1970), footballeur international bermudien.
 William Goate (1836-1901), récipiendaire anglais de la croix de Victoria.  

 Personnage de fiction 
 Gabby Goat, personnage des cartoons Looney Tunes, un bouc beige clair. 

 Restauration 
 Billy Goat Tavern, chaîne de tavernes située à Chicago dans l'Illinois. 

 Site Internet 
 Goatse.cx, jeu de mots sur l'expression « goat sex ».

 Sport 
 GOAT acronyme pour Greatest of All Time'' (le « plus grand joueur de tous les temps ») très utilisé dans le domaine du tennis et du football
 Goat yoga, pratique du yoga avec des chèvres.
 Malédiction de Billy Goat, superstition associée aux Cubs de Chicago, équipe américaine de baseball.

Toponyme 

 Aire sauvage White Goat, aire sauvage de la province de l'Alberta au Canada. 
 Goat Fell, point culminant de l'île d'Arran, à l'ouest de l'Écosse. 
 Goat Island, île de la rivière Niagara  dans l'État de New York, aux États-Unis.
 Goat Mountain, sommet volcanique des monts Chisos dans le comté de Brewster au Texas. 
 Goat Pond, petit réservoir de l'Alberta, au Canada.
 Goat Rocks, série de pics montagneux de la chaîne des Cascades dans le sud de l'État de Washington. 
 Goat Rocks Wilderness, zone restée à l'état sauvage et protégée dans l'État de Washington.
 Île Goat, île de l'État de Washington dans le comté de Skagit aux États-Unis.
 Phare de Goat Island,  phare actif situé sur Goat Island dans le Comté de York de l'État du Maine.
 Pont à tréteaux de Goat Canyon, plus grand pont du monde en bois cintré de tréteaux situé à l'est de San Diego en Californie.

Véhicule militaire 
 Gama Goat, véhicule à six roues motrices semi-amphibie développé par l'armée américaine lors des guerres en Asie du Sud-Est.

Voir aussi